Хунд, Барбара (1959) — швейцарская шахматист, гроссмейстер (1982).
 Хунд, Карл Готхельф фон (1722—1776) — немецкий масон, который разработал Устав строгого соблюдения.
 Хунд, Фридрих (1896—1997) — немецкий физик.